Монрон (Верхние Альпы) — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.
 Монрон (Юра) — коммуна во Франции, в департаменте Юра.
 Замок Монрон — французский замок XII—XVI веков в департаменте Луара.